IEF est un sigle pouvant désigner :
 Institut d'électronique fondamentale, un laboratoire de recherche implanté sur le Centre Scientifique d’Orsay (Université Paris-Sud), en France ;
 Ingénieur d'études et de fabrications, l'ancien nom du Corps des ingénieurs civils de la défense, un corps de la fonction publique française ;
 instruction en famille, une forme d'enseignement généralement dispensée à la maison par les parents à leurs enfants, en dehors de l'école.
 Focalisation isoélectrique (en anglais Isoelectric focusing).